United States Auto Club, federazione sportiva statunitense di automobilismo
USA Cycling, federazione sportiva statunitense di ciclismo
Centro Accademico Studi Ufologici